Суперлига Србије у сезони 2021/22. је шеснаесто такмичење организовано под овим именом од стране Одбојкашког савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен одбојкашких такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. Насловни спонзор Суперлиге у овој сезони је Банка Поштанска штедионица.

Одбојкаши Војводине НС семе су у финалној серији плеј-офа резултатом 3 : 1 у мечевима савладали ривале из суботичког Спартака, који су имали предност домаћег терена. Војводини је ово била укупно 19. титула у националном првенству, а седма откад то такмичење носи назив Суперлига Србије.

Клубови у сезони 2021/22.

Први део такмичења

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Извор

Табела 

Извор

Легенда:

Разигравање за титулу

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Српски клубови у европским такмичењима

Види још 
 Куп Србије у одбојци 2021/22.
 Суперлига Србије у одбојци за жене 2021/22.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 Суперлига Србије на сајту -{srbijasport.net}-
 Званичан сајт Одбојкашког савеза Србије

Суперлига Србије у одбојци
Одбојка у 2021.
Одбојка у 2022.